Серге́й Петро́вич Омельянчу́к (; 8 августа 1980, Гомель) — белорусский и российский футболист, защитник и тренер. Выступал за сборную Белоруссии.

Карьера

Клубная 

Профессиональную карьеру Омельянчук начал в 1999 году минском «Торпедо», за который выступал на протяжении двух сезонов.

В марте 2001 года перешёл в варшавскую «Легию», однако до конца сезона 2000/01 принял участие лишь в двух играх чемпионата Польши. Основным игроком «Легии» Омельянчуку удалось стать в сезоне 2001/02, когда его клуб стал чемпионом Польши. В первой половине сезона 2002/03 также выступал в основном составе команды, после чего в начале 2003 года перешёл в киевский «Арсенал».

За клуб из Киева Омельянчук выступал два года и за это время принял участие в 53 играх чемпионата Украины и забил 7 голов. В 2005 году Сергей перешёл в московский «Локомотив». В дебютном сезоне за «железнодорожников» Омельянчук сыграл в 13 матчах Премьер-лиги, однако такое количество игрового времени его не устраивало, и в 2006 году он на правах аренды перебрался в ярославский «Шинник».

В 2007 году Омельянчук перешёл в футбольный клуб «Ростов», за который выступал 1,5 года. За это время он принял участие в 41 матче ростовчан в чемпионатах России, после чего летом 2008 года перебрался в «Терек». За клуб из Грозного Омельянчук выступал на протяжении 3,5 лет и сыграл в общей сложности более 100 матчей. В начале 2012 года стало известно, что Омельянчук покинет «Терек», а 20 февраля футболист подписал контракт на 1,5 года с футбольным клубом «Томь». Летом 2012 года стал капитаном томской команды и по результатам сезона 2012/13 помог ей вернуться в Премьер-лигу. В сезоне 2013/14 из-за травмы редко появлялся в основе. В декабре 2013 года был выставлен томским клубом на трансфер. В результате остался в клубе, однако в первой половине 2014 года выступал за дубль. В мае по окончании сезона покинул «Томь».

1 июля 2014 года вернулся в Белоруссию, подписав контракт с «Минском», где стал основным опорным полузащитником. В январе 2015 года продлил контракт с минчанами, в январе 2016 года очередной раз продлил соглашение. В сезоне 2016 стал выступать на позиции центрального защитника.

В январе 2017 года стало известно, что Омельянчук продолжит выступать за «Минск» в качестве играющего тренера. Пропустив начало сезона из-за травмы, позднее вернул место в основном составе. В декабре покинул столичный клуб.

В сборной 
Дебют футболиста в сборной Белоруссии состоялся 17 мая 2002 года в товарищеской игре против сборной России. В составе сборной страны принимал участие в отборочных турнирах к чемпионатам мира 2006 и 2010, а также чемпионатам Европы 2004, 2008 и 2012.

Тренерская 
В январе 2018 года стало известно, что Омельянчук пополнит тренерский штаб минского «Динамо». В начале 2019 года покинул «Динамо» вместе с Сергей Гуренко. В июне, после возвращения Гуренко, вновь стал тренером команды. В апреле 2020 года вслед за главным тренером покинул клуб.

В июне 2021 года вошёл в тренерский штаб клуба «Энергетик-БГУ». Стал работать главным тренером дубля, а также тренером в основной команде.

Достижения 
 «Легия»
 Чемпион Польши (1): 2001/02
 Обладатель Кубка Экстраклассы (1): 2002
 «Локомотив»
 Обладатель Суперкубка России (1): 2005
 Обладатель Кубка Содружества (1): 2005 
 «Ростов»
 Победитель Первого дивизиона России (1): 2008
 «Томь»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ (1): 2012/13

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 74 матча / 1 гол; 25 побед, 20 ничьих, 29 поражений.

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Реал» Минск
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Минск»
Футбольные тренеры Белоруссии